

Patronyme
Meslin est un nom de famille français, localisé dans la Manche (Normandie), notamment porté par :
 Christophe Meslin (1977- ), est un footballeur français ;
 Fabrice Meslin (1976- ), est un artiste français ;
 Gaëtane Meslin (1974- ), est une journaliste et présentatrice française ;
 Georges Meslin (1862-1918), fut un physicien français ;
 Michel Meslin (1926-2010), fut un universitaire français ;
 Jacques Félix Meslin (1785-1872), fut un militaire et homme politique français.

Toponymie
 Meslin est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne ;
 Meslin-l'Évêque est une section de la ville belge d'Ath située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;
 Saint-Meslin-du-Bosc est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de toponyme